Jarken ist ein deutscher Ortsname:
 Jarken, Kreis Hohensalza, Posen, seit 1945: Jarki (Rojewo), Dorf im Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Jarken, bis 1938: Borkowinnen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Borkowiny, Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Jarkental